Антагонист ( «противник»; от  «напротив» +  «сражаться»,  «борец») — персонаж, противодействующий протагонисту.

Антагонист также может означать:

 Антагонист — вещество, которое ослабляет действие другого вещества или проявляет противоположные эффекты.
 Антагонист — мышца противоположного действия, например, разгибатель по отношению к мышце-сгибателю.

См. также 
 Антагонизм